Oreohelix hemphilli är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1869.  Oreohelix hemphilli ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hemphilli